Уолтер Деверё (; около 1489, до 1490 или около 1491 — 17 сентября 1558) — английский аристократ, 9-й барон Феррерс из Чартли (с 1501 года), 1-й виконт Херефорд (с 1550 года). Кавалер ордена Подвязки. Активно участвовал в войнах с Францией, занимал ряд гражданских постов в правление Генриха VIII. Потомки сэра Уолтера носили титул графов Эссекс.

Биография 
Уолтер Деверё принадлежал к старинному рыцарскому роду, представители которого владели землями в Херефордшире, а с 1461 года носили титул баронов Феррерс из Чартли. Уолтер был сыном Джона Деверё, 8-го барона Феррерса из Чартли, и Сесили Буршье. Его бабка по матери была сестрой Элизабет Вудвилл, так что Деверё находился в довольно близком родстве с Тюдорами: Генрих VIII приходился ему троюродным братом.

Уолтер родился, по разным данным, около 1489, до 1490 или около 1491 года. Уже в 1501 году он потерял отца, от которого унаследовал все семейные владения и титул. 7 декабря 1509 года, ещё до наступления совершеннолетия, Деверё официально вступил в свои права. В 1510 году он был назначен управляющим Тамворта, в феврале 1511 года — констеблем Уорикского замка. Барон сопровождал своего шурина Томаса Грея, 1-го маркиза Дорсета, в его экспедиции в Гипускоа, целью которой было совместное с испанцами вторжение в Гиень (1512 год). В декабре того же года Деверё был назначен капитаном корабля «Империал Каррик», а в 1513 году он командовал кораблём «Тринити». Под началом адмирала сэра Эдуарда Говарда барон сражался с французами при Конкете 25 апреля, где Говард погиб. 1 августа 1513 года Деверё был назначен членом Совета Уэльса и Марки. В 1523 году он стал кавалером ордена Подвязки и принял участие в безуспешном походе Чарльза Брэндона, 1-го герцога Саффолка, во Францию. В 1525 году Уолтер стал управляющим двором Марии, принцессы Уэльской, и главным судьей Южного Уэльса, а в 1526 году — камергером Южного Уэльса. Во время вторжения Генриха VIII во Францию (1544 год) Деверё шёл в арьергарде армии под командованием лорда Рассела.

2 февраля 1550 года король Эдуард VI пожаловал сэру Уолтеру титул виконта Херефорда. Деверё умер 27 сентября 1558 года и был похоронен в приходской церкви Стоу, близ Стаффорда, причём надгробие было установлено ещё при его жизни.

Семья 
Уолтер Деверё был дважды женат. Его первой женой стала Мария Грей, дочь Томаса Грея, 1-го маркиза Дорсет, и Сесилии Бонвилл, 7-й баронессы Харингтон, которая родила трёх сыновей: Ричарда, Уильяма и Генри. Овдовев, Деверё женился на Маргарет Гарнейс, родившей сына Эдварда и дочь Кэтрин, жену сэра Генри Баскервиля. Виконт пережил старшего сына, так что его наследником стал внук Уолтер, получивший позже титул графа Эссекс.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Кавалеры ордена Подвязки